La diva Julia (Theatre), romanzo di William Somerset Maugham del 1937
La diva Julia - Being Julia, film di István Szabó del 2004, tratto dal romanzo di Maugham